Amerikai Egyesült Államok
King Salmon (Alaszka)
King Salmon (Kalifornia)